El término Chinook hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Tribu y cultura
 Chinook: grupo de tribus amerindias del noroeste de Estados Unidos.
 Chinook: familia de lenguas hablada por estos pueblos.

Animales
 Chinook: especie de salmón del Pacífico.
 Chinook: raza de perro no reconocida por la  FCI.

Además
 Chinook: viento canadiense.
 CH-47 Chinook: un helicóptero militar.
 Chinook: programa informático que resolvió el juego de las damas.
Tipo de lúpulo americano